

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wilg“ beginnt.

Wilg 



Wilge 
 Wilges, Irineu Sílvio (1936–2022), brasilianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Cachoeira do Sul

Wilgi 
 Wilgis, Heiliger; Einsiedler; Klostergründer

Wilgo 
 Wilgocka, Adela (1875–1960), polnische Sängerin und Gesangspädagogin
 Wilgotson, Anders (* 1950), schwedischer Ruderer

Wilgr 
 Wilgress, Leolyn Dana (1892–1969), kanadischer Diplomat
 Wilgrove, Douglas (* 1955), britischer Musiker